U 125 (Kaiserliche Deutsche Marine), Duitse onderzeeboot in het begin van de 20e eeuw.
U 125 (Kriegsmarine), Duitse onderzeeboot tijdens de Tweede Wereldoorlog.
U-125 (straaljager), militair vliegtuig.